О́ксанен () — финская фамилия. Известные носители:

 Оксанен, Вилье (1908—1938) — советский лыжник финского происхождения.
 Оксанен, Каарло (1909—1941) — финский футболист и актёр.
 Оксанен, Софи (род. 1977) — финская писательница.
 Оксанен, Юсси (род. 1979) — финский сноубордист.